Чумакова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Чумакова, Антонина Савельевна (род. 1890) — танцовщица Мариинского театра.
 Чумакова, Евдокия Андреевна (до замужества — Шевченко; 1926—1905) — украинский советский деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Чумакова, Зулпа Супьяновна (1951—2020) — казахстанская поэтесса.
 Чумакова, Надежда Николаевна (1923-2006) — советский и российский государственный деятель, председатель Рязанского горисполкома (1963—1987). 
 Чумакова, Наталья Юрьевна (род. 1969) — бас-гитаристка группы «Гражданская Оборона».
 Чумакова, Олеся Александровна (род. 1981) — российская бегунья.
 Чумакова, Ольга Саввишна (род. 1876) — танцовщица Мариинского театра.
 Чумакова, Тамара Ивановна (1932—2016) — советская и российская певица.
 Чумакова, Юлия Олеговна (до замужества — Ковальчук; род. 1982) — российская певица, телеведущая. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» (2001—2008).